

Населені пункти та їхні частини
 Семянув — село в гміні Борув Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Семянув — село в гміні Стшельце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Семянув — осада в гміні Цешкув Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки